Spojení písmen D a V může mít různé významy:

DV 
 AL-DV – kód ISO 3166-2 pro okres Devoll
Digital Video, norma digitálního videa (vizte též např. videokamera)
 miniDV je pak formát DV
dlouhé vlny – rozsah radiové frekvence
diamantová voda
ostatní
Albatros D.V – německá stíhačka

dv 
 divehi – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy